Исмаилия:

 Исмаилия — город на северо-востоке Египта на берегу озера Тимсах, входящего в систему Суэцкого канала.
 Исмаилия — губернаторство в Арабской Республике Египет.
 Исмаилия — здание в Баку.
 Исмаилия — канал, доставляет пресные воды Нила в окрестности Суэцкого канала.

Примечания